Богорад — фамилия еврейского происхождения. Представляет собой аббревиатуру от «бен hо-рав Довид», то есть «сын раввина Давида». Вариант — Боград.

Известные носители

В 
 Богорад, Виктор Борисович (род. 1949) — художник-карикатурист, график и иллюстратор.

Г, Д, И 
 Богорад, Григорий Абрамович (1914—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Богорад, Даниил Ильич (1902—1966) — советский экономико-географ
 Богорад, Иван Данилович  (также И. Д. Христюк, настоящее имя Яков Залманович Богорад; 1921—1984) — украинский советский журналист, организатор партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.

Л, О 
  — американский биолог.
 Богорад, Олег Владимирович — директор ХК « Металлург-Жлобин».

С

Ф, Я 
 Ф. А. Богорад — советский врач-невропатолог из Минска, открыватель одноимённого синдрома.
 Богорад, Яков Иосифович (Исаакович; 1879—1941) — композитор, военный дирижёр, музыкальный издатель, соавтор марша «Прощание славянки» и автор аранжировки.

Вымышленные персонажи 
 Женя Богорад — один из главных героев повести и фильма «Старик Хоттабыч».

Прочее 
Синдром Богорада — синдром пароксизмальной лакримации, описан советским неврологом Ф. А. Богорадом (1928).

Примечания

См. также 
 Богораз
 Боград